Sabatha bezeichnet
 alternativ die altarabische Stadt Schabwat

Sabatha ist der Familienname von
 Steven Sabatha (* 1991), namibischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sabata (Begriffsklärung)
 Sabbatha